Antoine-Joseph de La Poix de Fréminville (1821-1888), ingénieur français
 Charles de La Poix de Fréminville (1856-1936), ingénieur français
 René de La Poix de Fréminville, plus connu sous son nom de plume, Jean Merrien, (1905-1972), navigateur et écrivain français
 Chevalier de Fréminville (1787-1848),  officier de marine, savant, archéologue et écrivain français